Cane Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cane Creek Township (Lincoln County, Arkansas)
 Cane Creek Township (Logan County, Arkansas)
 Cane Creek Township (Missouri)